Ezequiel Rodríguez puede referirse a:

 Ezequiel Rodríguez, actor de cine y televisión nacido el 11 de abril de 1977 en Buenos Aires, Argentina.
 Ezequiel Rodríguez, futbolista nacido el 26 de octubre de 1990 en Yerba Buena, Provincia de Tucumán, Argentina.